Лефебю́р () — французская фамилия, вариант фамилии Лефевр.
Лефебюр, Ивонн
Лефебюр-Вели, Луи Джеймс Альфред